Daramy ist der Familienname folgender Personen:

Mabinty Daramy, sierra-leonische Politikerin 
Mohamed Daramy (* 2002), dänischer Fußballspieler
Mohamed B. Daramy (* 1955), sierra-leonischer Politiker und Minister